Magnolia (album), een muziekalbum van The Pineapple Thief
Magnolia (film), een film
Magnolia (geslacht), plantengeslacht
diverse plaatsen in de VS:
Magnolia (Arkansas)
Magnolia (Delaware)
Magnolia (Illinois)
Magnolia (Iowa)
Magnolia (Minnesota)
Magnolia (Mississippi)
Magnolia (New Jersey)
Magnolia (North Carolina)
Magnolia (Ohio)
Magnolia (Texas)